Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Lejczak – polska biolożka
 Ewa Lejczak – polska aktorka teatralna i filmowa
 Władysław Lejczak – polski żołnierz
 Włodzimierz Lejczak – polski inżynier górnik i polityk